Кубок Чорногорії з футболу 2015–2016 — 10-й розіграш кубкового футбольного турніру в Чорногорії. Титул вчетверте здобув Рудар.

Календар

Перший раунд 
Матчі відбулися 16 вересня 2015.

|}

1/8 фіналу 
Перші матчі відбулись 23 вересня, а матчі-відповіді — 21 жовтня.

|}

1/4 фіналу 
Перші матчі відбулись 4 листопада, а матчі-відповіді — 25 листопада.

|}

Півфінали 
Перші матчі відбулись 13 квітня, а матчі-відповіді — 27 квітня 2016 року.

|}

Фінал

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Кубок Чорногорії на soccerway

2015-16
Чорногорія
Чорногорія